Centrale gevangenis van Leuven
 Hulpgevangenis van Leuven